Цей список є списком видів іксодових кліщів, спостережених на території Польщі. У фауні Польщі зафіксовано 19 видів іксодових кліщів (Ixodida).

Ряд Іксоди (Ixodida)

Аргасіни (Argasina) 
Родина аргасові (Argasidae)

 Argas polonicus Siud, Hoogstraal, Clifford et Wassef, 1979 
 Argas reflexus (Fabricius, 1794) 
 Carios vespertilionis Latreille, 1802

Іксодіни (Ixodina) 
Родина Amblyommidae

 Aponomma sphenodonti Dumbleton, 1943
 Haemaphysalis concinna Koch, 1844 рік
 Haemaphysalis punctata Canestrini & Fanzago, 1878
 Hyalomma aegyptium (Linnaeus, 1758)
 Hyalomma marginatum Koch, 1844 
 Rhipicephalus rossicus Yakimov & Kol-Yakimova, 1911
 Rhipicephalus sanguineus (Latreille, 1806)
 Dermacentor marginatus (Сульцер, 1776)
 Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) 

Родина іксодові кліщі (Ixodidae)

 Eschatocephalus simplex (Neumann, 1906)
 Eschatocephalus vespertilionis (Koch, 1844)
 Pholeoixodes arboricola (Schulze & Schlottke, 1930) 
 Pholeoixodes crenulatus (Koch, 1844)
 Pholeoixodes hexagonus (Leach, 1815) 
 Pholeoixodes lividus (Koch, 1844) 
 Pholeoixodes rugicollis (Schulze & Schlottke, 1930)
 Scaphixodes caledonicus (Nattall, 1910)
 Scaphixodes frontalis (Panzer, 1798)
 Ixodes apronophorus Schulze, 1924 
 Ixodes festai Rondelli, 1926
 Ixodes persulcatus Schulze, 1930
 Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) - собачий кліщ 
 Ixodes trianguliceps Birula, 1895

Див. також 

 Фауна Польщі

іксодових кліщів 
іксодових кліщів 
іксодових кліщів